Erik Pontoppidan henviser til flere personer med samme navn:

 Erik Pontoppidan den ældre, (1616-1678) – biskop i Trondhjem.
 Erik Pontoppidan den yngre (1698-1764) – biskop i Bergen og historiker.
 Erik Pontoppidan (læge) (1847-1919) – dansk venerolog.